Ел Треинта и Уно има више значења:

 Ел Треинта и Уно (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Треинта и Уно (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Треинта и Уно (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Треинта и Уно (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику